Fischhof (Fischhoff, Fischoff, Fishof) er et tyskt efternavn, der henviser til blandt andre:
 Adolf (Ephraim) Fischhof (Fischhoff) (1816, Buda1893, Emmersdorf), østrigsk læge og liberal politiker
 Julius Fischhof, østrigske bankmand
  (1804, Butschowitz ()1857), østrigsk pianist og musikforfatter
  (1856, Wien1918), østrigsk komponist
  (1849, Wien1914, Wien), østrigsk portræt- og landskabsmaler
 Sigrid Fischhof, née Arnoldson (1861, Stockholm1943, Stockholm), svensk operasangerinde

Se også 
 Fisch
 Fischer

Tyske efternavne
Jødiske efternavne